La Concordia ist die Bezeichnung für:

La Concordia (Ecuador), Stadt in Ecuador
Kanton La Concordia, Kanton in Ecuador
La Concordia (Chiapas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
La Concordia (Fribourg), Harmoniemusik in Fribourg (Schweiz)
La Concordia (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
La Concordia (San Luis Potosí), Ort im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí
Municipio La Concordia (Chiapas), Municipio im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
La Concordia (Jinotega), Ort im Departamento Jinotega in Nicaragua
Municipio La Concordia (Jinotega), Municipio im Departamento Jinotega in Nicaragua
La Concordia (Uruguay), Ortschaft in Uruguay
La Concordia (Freimaurerloge Triest), Freimaurerloge 1773 in Triest (damals Österreich heute Italien) gegründet  
La Concordia (Freimaurerloge St. Gallen), Freimaurerloge 1861 in St. Gallen (Schweiz) gegründet

Siehe auch:
 Concordia